La Flamme et la Cendre est un livre de Dominique Strauss-Kahn, publié en 2002 aux éditions Grasset. Ce livre retrace sa vision des racines du socialisme et son envie de le développer de manière moderne.

Voir aussi

Articles de presse

Liens externes 
 

Parti socialiste (France)
Essai français paru en 2002
Dominique Strauss-Kahn